Olimpiady przedmiotowe w Polsce
 Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe